Mohanty ist der Familienname folgender Personen:

 Amir K. Mohanty, Professor für Biomaterials & Transportation
 Debasis Mohanty (* 1976), indischer Cricketspieler
 Sanghamitra Mohanty (1953–2021), indische Informatikerin und Hochschullehrerin
 Susmita Mohanty, indische Unternehmerin, Raumschiffingenieurin und Klimaschutzaktivistin

Mohanty steht für:
 (31573) Mohanty, Asteroid